Сезон 1906/07 стал для «Манчестер Юнайтед» 15-м сезоном в Футбольной лиге и первым сезоном после возвращения в Первый дивизион с сезона 1893/94.

Первый дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1906/07 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1906/1907
Манчестер Юнайтед